Эласон может означать:

 Эласон — малый город в Греции.
 Эласон (дим) — община (дим) в Греции.